Sørlandet, une des régions de la Norvège.
 Sørlandet, un navire-école trois-mâts norvégien.